В Тарногском районе 266 населённых пунктов в составе 6 сельских поселений, в том числе 252 деревни, 9 сёл, 5 посёлков.

Ниже приведён список всех населённых пунктов с кодами ОКАТО, жирным шрифтом выделены центры сельских поселений.

Верховское сельское поселение 

 19 242 812 002 деревня Агапитовская
 19 242 812 003 деревня Аксютинская
 19 242 812 004 деревня Аносовская
 19 242 812 005 деревня Баранская
 19 242 812 007 деревня Будринская-1
 19 242 812 009 деревня Бурцевская
 19 242 812 010 деревня Васютинская
 19 242 812 011 деревня Великая
 19 242 812 001 село Верховский Погост
 19 242 812 012 деревня Власьевская
 19 242 812 013 деревня Давыдовская
 19 242 812 014 деревня Доронинская
 19 242 812 015 деревня Дуброва
 19 242 812 017 посёлок Елга
 19 242 812 016 деревня Епифановская
 19 242 812 018 деревня Игнатовская
 19 242 812 019 деревня Исаинская
 19 242 812 020 деревня Калугинская
 19 242 812 021 деревня Каплинская
 19 242 812 022 деревня Карелинская-2
 19 242 812 023 деревня Квашнинская
 19 242 812 024 деревня Кичигинская
 19 242 812 025 деревня Киянская
 19 242 812 026 деревня Кузьминская
 19 242 812 027 деревня Ляпинская
 19 242 812 028 деревня Макаровская
 19 242 812 029 деревня Малыгинская
 19 242 812 030 деревня Мартьяновская
 19 242 812 031 деревня Маурниковская
 19 242 812 032 деревня Наумовская
 19 242 812 033 деревня Обуховская
 19 242 812 034 деревня Олиховская
 19 242 812 035 деревня Осташевская
 19 242 812 036 деревня Павловская
 19 242 812 037 деревня Палкинская
 19 242 812 038 деревня Патракеевская
 19 242 812 039 деревня Першинская-1
 19 242 812 040 деревня Першинская-2
 19 242 812 041 село Поцкий Погост
 19 242 812 042 деревня Рудновская
 19 242 812 043 деревня Савинская
 19 242 812 044 деревня Свердловская
 19 242 812 045 деревня Семичаевская
 19 242 812 046 деревня Слудка
 19 242 812 047 деревня Тарасовская
 19 242 812 048 деревня Тырлынинская
 19 242 812 049 деревня Федюковская
 19 242 812 050 деревня Цибунинская
 19 242 812 051 деревня Чернятинская
 19 242 812 053 деревня Яфановская

Заборское сельское поселение 

 19 242 816 002 деревня Аксеновская
 19 242 824 002 деревня Алферовская
 19 242 824 003 деревня Антипинская
 19 242 816 003 деревня Боярская
 19 242 824 004 деревня Будринская
 19 242 824 005 деревня Верхнее Буково
 19 242 824 006 деревня Видерниковская
 19 242 824 007 деревня Воронинская
 19 242 816 004 деревня Горяевская
 19 242 816 005 деревня Гусиха
 19 242 824 008 деревня Дуброва
 19 242 824 009 деревня Жуковская
 19 242 816 006 деревня Катеринино
 19 242 824 010 деревня Клевцовская
 19 242 824 011 деревня Конашевская
 19 242 816 001 село Красное
 19 242 816 007 деревня Кротовская
 19 242 816 008 деревня Куревино
 19 242 824 012 деревня Макаровская
 19 242 824 013 деревня Михалиха
 19 242 824 014 деревня Никитиха
 19 242 824 015 деревня Ожигинская
 19 242 816 009 деревня Олискино
 19 242 824 016 деревня Пахотино
 19 242 816 010 деревня Петряевская
 19 242 816 011 деревня Пигасовская
 19 242 824 017 деревня Плошиловская
 19 242 816 012 деревня Поспеловская
 19 242 816 013 деревня Регишевская
 19 242 816 014 село Ромашевский Погост
 19 242 824 018 деревня Самсоновская
 19 242 816 015 деревня Сверчковская
 19 242 816 016 деревня Семеновская
 19 242 816 017 деревня Сенюковская
 19 242 816 018 деревня Сметанино
 19 242 824 019 деревня Стрелица
 19 242 816 019 деревня Струково
 19 242 824 020 деревня Стуловская
 19 242 824 021 деревня Терентьевская
 19 242 816 020 деревня Тимонинская
 19 242 824 001 деревня Тюприха
 19 242 816 021 деревня Фатьяново
 19 242 816 022 деревня Якушевская

Илезское сельское поселение 

 19 242 820 002 посёлок Айга
 19 242 820 003 деревня Вязутинская
 19 242 820 004 деревня Гольчевская
 19 242 820 005 деревня Грибовская
 19 242 820 006 деревня Елифановская
 19 242 820 007 деревня Елифановская Выставка
 19 242 820 008 деревня Ермаковская
 19 242 820 009 деревня Заречье
 19 242 820 010 деревня Ивановская
 19 242 820 001 село Илезский Погост
 19 242 820 011 деревня Карчевская
 19 242 820 013 посёлок Конторка
 19 242 820 012 деревня Коротковская
 19 242 820 014 деревня Мичуровская
 19 242 820 015 деревня Огудалово
 19 242 820 016 деревня Окуловская
 19 242 820 017 деревня Степушино
 19 242 820 018 деревня Шевелевская
 19 242 820 019 деревня Якинская

Маркушевское сельское поселение 

 19 242 828 002 деревня Андреевская
 19 242 828 003 деревня Баклановская
 19 242 840 006 деревня Великое
 19 242 840 002 деревня Дор-Сухонский
 19 242 828 001 деревня Заречье
 19 242 840 003 деревня Кленовая
 19 242 828 004 деревня Криуля
 19 242 828 005 деревня Кузнецовская
 19 242 828 006 деревня Милогорская
 19 242 840 004 деревня Монастырская
 19 242 828 007 деревня Нестериха
 19 242 828 008 деревня Пар
 19 242 840 001 деревня Раменье
 19 242 840 005 деревня Сергиевская
 19 242 828 009 деревня Слободка
 19 242 828 010 деревня Труфаниха
 19 242 828 011 деревня Черепаниха
 19 242 828 012 деревня Черняково
 19 242 828 013 деревня Шевелевская

Спасское сельское поселение 

 19 242 808 002 деревня Акуловская
 19 242 832 002 деревня Ананьевская
 19 242 832 003 деревня Антипинская
 19 242 832 004 деревня Анциферовская
 19 242 832 005 деревня Барышевская
 19 242 808 003 деревня Башевская
 19 242 808 004 деревня Борок
 19 242 832 006 деревня Булдачевская
 19 242 832 007 деревня Ваневская
 19 242 808 005 деревня Верхнепаунинская
 19 242 832 008 деревня Власьевская
 19 242 808 006 посёлок Вощар
 19 242 808 007 деревня Гавриловская
 19 242 832 009 деревня Горка
 19 242 808 008 деревня Григорьевская
 19 242 808 009 деревня Дементьевская
 19 242 808 010 деревня Денисовская
 деревня Дубровская
 19 242 832 010 деревня Едовинская
 19 242 832 011 деревня Емельяновская
 19 242 832 012 деревня Ильинская
 19 242 808 011 деревня Карповская
 19 242 832 013 деревня Костаиха
 19 242 808 012 деревня Кривошеинская
 19 242 808 013 деревня Кузьминская
 19 242 808 014 деревня Лыгинская
 19 242 832 014 деревня Макаровская
 19 242 832 015 деревня Марачевская
 19 242 832 001 деревня Наумовская
 19 242 808 015 деревня Нижнепаунинская
 19 242 808 001 деревня Никифоровская
 19 242 832 016 деревня Овсянниковская
 19 242 808 016 деревня Паровская
 19 242 808 017 деревня Поминовская
 19 242 832 017 деревня Пусточертаково
 19 242 832 018 деревня Рыкаловская
 19 242 808 018 деревня Синяковская
 19 242 808 019 село Спасский Погост
 19 242 808 020 деревня Федневская
 19 242 808 021 деревня Филимоновская
 19 242 808 022 деревня Харитоновская
 19 242 808 023 деревня Целковская
 19 242 832 019 деревня Шеловская
 19 242 808 024 деревня Якурино
 19 242 832 020 деревня Яринская

Тарногское сельское поселение 

 19 242 836 002 деревня Аббакумовская
 19 242 804 002 деревня Александровская
 19 242 848 032 деревня Алферовская
 19 242 836 003 деревня Андреевская
 19 242 836 004 деревня Афанасьевская
 19 242 848 002 деревня Афанасьевская
 19 242 844 002 деревня Афоновская
 19 242 836 005 деревня Баклановская
 19 242 844 003 деревня Беляевская
 19 242 844 004 деревня Березник
 19 242 844 005 деревня Бовытинская
 19 242 804 003 деревня Борисовская
 19 242 848 003 деревня Веригино
 19 242 804 001 село Верхнекокшеньгский Погост
 19 242 804 004 деревня Володинская
 19 242 844 006 деревня Горка
 19 242 848 004 деревня Демидовская
 19 242 844 007 деревня Дор
 19 242 804 005 деревня Дурневская
 19 242 836 001 деревня Евсеевская
 19 242 804 006 деревня Ефимовская
 19 242 844 008 деревня Жуковская
 19 242 848 005 деревня Игумновская
 19 242 848 006 деревня Исаковская
 19 242 836 006 деревня Киривановская
 19 242 848 007 деревня Климово
 19 242 804 008 деревня Коврижинская
 19 242 844 009 деревня Кожевниковская
 19 242 844 011 деревня Кокориха
 19 242 844 010 деревня Конец
 19 242 848 008 деревня Конец
 19 242 836 007 деревня Корчажинская
 19 242 848 009 деревня Кремлево
 19 242 844 012 деревня Кузнецовская
 19 242 804 009 деревня Кузьминская
 19 242 844 013 деревня Кузьминская
 19 242 848 010 деревня Курковская
 19 242 848 011 деревня Лукинская
 19 242 844 014 деревня Лычная
 19 242 848 012 деревня Маклинская
 19 242 848 013 посёлок Малаховский Бор
 19 242 844 015 деревня Мальчевская
 19 242 836 008 деревня Манюковская
 19 242 848 014 деревня Матвеевская
 19 242 844 016 деревня Митинская
 19 242 804 010 деревня Митрошинская
 19 242 836 009 деревня Михайловская
 19 242 848 015 деревня Михеевская
 19 242 836 010 деревня Нефедовская
 19 242 848 016 деревня Николаевская
 19 242 836 011 деревня Никоновская
 19 242 848 017 деревня Новгородовская
 19 242 836 012 деревня Огудалово
 19 242 836 013 деревня Окатовская
 19 242 848 018 деревня Павловская
 19 242 804 011 деревня Павломатвеевская
 19 242 848 019 деревня Першинская
 19 242 844 017 деревня Пестеревская
 19 242 848 022 деревня Погоняевская
 19 242 844 018 деревня Подволочная
 19 242 848 020 деревня Подволочная
 19 242 844 019 деревня Подгорная
 19 242 848 021 деревня Подгорная
 19 242 844 020 деревня Попчевская
 19 242 844 021 деревня Прокопьевская
 19 242 848 023 деревня Проневская
 19 242 844 022 деревня Пятовская
 19 242 848 024 деревня Рылковская
 19 242 804 012 деревня Силивановская
 19 242 804 013 деревня Слободинская
 19 242 848 001 деревня Слуда
 19 242 844 023 деревня Старый Двор
 19 242 804 014 деревня Степановская
 19 242 836 014 деревня Степановская
 19 242 842 001 село Тарногский Городок
 19 242 848 026 деревня Тимошинская
 19 242 844 024 деревня Тиуновская
 19 242 804 015 деревня Тюрдинская
 19 242 848 027 деревня Федотовская
 19 242 848 028 деревня Феофилатовская
 19 242 844 025 деревня Филистевская
 19 242 848 029 деревня Хом
 19 242 844 026 деревня Чисть
 19 242 804 016 деревня Шалимовская
 19 242 836 015 деревня Шалимовская
 19 242 844 001 село Шебеньгский Погост
 19 242 844 027 деревня Шершуковская
 19 242 848 030 деревня Шкулевская
 19 242 844 028 деревня Югра
 19 242 844 029 деревня Ярыгино

Источники 
 Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1123-ОЗ «Об установлении границ Тарногского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 23 марта 2005 г., 2 июля 2008 г., 8 апреля 2009 г.)
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Тарногский район